Sous-préfecture de Guitry är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Gôh-Djiboua, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Yamoussoukro. Antalet invånare är .

Källor 

Indelningar i Sud-Bandama